Kauder steht für:

 eine niedere Textilfaserqualität, siehe Werg
 Kauder, bis 1945 der Name des Dorfs Klaczyna in Niederschlesien bzw. Westpolen mit Burgruine Kauder

Kauder ist der Familienname folgender Personen: 
 Gustav Kauder (1848–1942), deutscher Journalist und Chefredakteur der Tageszeitung Tempo (Zeitung) 
 Hugo Kauder (1888–1972), österreichisch-US-amerikanischer Komponist und Violinist
 Reinhold Kauder (* 1950), deutscher Kanute
 Richard Kauder (1900–1960), deutsch-österreichischer Spion, Tarnname Fritz Klatt
 Siegfried Kauder (* 1950), deutscher Politiker (parteilos, zuvor CDU)
 Viktor Kauder (1899–1985), deutscher Bibliothekar, Volkstums- und Deutschtumsforscher
 Volker Kauder (* 1949), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Kauter